Список діючих та згаслих вулканів Тонга.

  See especially Figure 1.
 D. Stanley; South Pacific handbook
 Government of Tonga, official 1962 land survey

Вулкани Тонги
Списки вулканів